Saint-Laurent-des-Bois  puede referirse a: 

 Saint-Laurent-des-Bois, comuna francesa situada en Eure.
 Saint-Laurent-des-Bois, comuna francesa situada en Loir y Cher.